Les mots fasciatus, fasciata et fasciatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « bandé, lié, attaché ».

En taxonomie, les mots fasciatus, fasciata et fasciatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : fasciatus, fasciata, fasciatum.

Notes et références 

Épithète spécifique